The Eternal Feminine – film del 1915 diretto da George Nichols
The Eternal Feminine – film del 1931 diretto da Arthur Varney